

Nom de famille 

 Alain Savary (1918-1988), homme politique français, initiateur de la loi Savary et du projet de loi Savary ;
 Amandine Savary (1984-), pianiste française ;
 André Savary, ancien pilote automobile suisse ;
 Anne Jean Marie René Savary, duc de Rovigo (1774-1833), général français de la Révolution et de l'Empire, ministre de la Police ;
 Camille Savary (1863-1951), militante sociale française ;
 Charles Savary (1845-1889), avocat et homme politique français ;
 Charlotte Savary (1979-), auteur-compositrice-interprète française ;
 Claude-Étienne Savary (1750-1788), orientaliste français, pionnier de l'égyptologie ;
 Colette Savary-Davaine, coureuse cycliste française ;
 Daniel Savary (1743-1808), contre-amiral français ;
 Félix Savary (1797-1841), astronome français ;
 François Savary de Brèves (1560-1628), diplomate français ;
 Géraldine Savary (1968-), personnalité politique suisse ;
 Gilberte Savary (1921-1992), comédienne française ;
 Gilles Savary (1954-), homme politique français ;
 Jacques Savary (1622-1690), négociant français ;
 Jean-Julien Savary (1753-1839), homme politique français ;
 Jean-Nicolas Savary dit Savary jeune (1786-1853), bassoniste français et facteur de bassons ;
 Jeanne Savary (1966-), actrice française ;
 Jérôme Savary (1942-2013), acteur, metteur en scène et directeur de théâtre français ;
 Léon Savary (1895-1968), écrivain et journaliste suisse ;
 Louis-Jacques Savary (1755-1831), homme politique français ;
 Olga Savary (1933-2020), poétesse et traductrice brésilienne
 Paul Savary (1982-), joueur de hockey sur glace suisse  ;    
 René-Paul Savary (1953-), homme politique français ;
 Robert Savary (1882-1935), pilote et constructeur d'avions, pionnier de l'aviation ;
 Robert Savary (1920-2000), artiste peintre français  Grand Prix de Rome ex æquo en 1950 ;

Prénoms 

 Savary de Mauléon (?-1233), sénéchal et seigneur de Châtelaillon, de Talmont, de Benon, d’Angoulins et de Fontenay.

Toponyme 

 Savary Island, île touristique du Canada située dans la province de la Colombie-Britannique, au nord de Vancouver.
Patronyme français
Patronyme suisse